Кутюм — многозначное слово:

В истории 
 Кутюмы — правовые обычаи внутри провинций, территорий и городов в средневековой Франции.
 Кутюмы Бовези (1282 год) — сборник правовых обычаев в средневековой провинции Бовези, Франция.

Реки России 
 Малый Кутюм — в Башкортостане.
 Большой Кутюм — в Башкортостане.